Candidplatz (München), een plein in München
Candidplatz (metrostation), een station van de metro van München